

Маромиця — річка в Кіровській області, ліва притока Моломи
 Маромиця — селище, Опарінський район, кіровська область